Hochbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hochbaum (1894–1955), deutscher General der Infanterie
 Johannes Hochbaum (1877–1952), deutscher Generalmajor
 Robert Hochbaum (* 1954), deutscher Politiker
 Werner Hochbaum (1899–1946), deutscher Filmregisseur